Garford bezeichnet:

 Garford (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke
 Garford Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Garford (Oxfordshire), Gemeinde in Oxfordshire, UK